Maria Grün bezeichnet:

 Maria Grün (Hamburg-Blankenese), eine katholische Pfarrkirche in Hamburg
 Maria Grün (Wien), eine Wallfahrtskirche in Wien
 Maria Grün (Frastanz), ein Weiler in der österreichischen Gemeinde Frastanz

Maria Grün ist der Name folgender Personen:
 Maria Grün (Künstlerin) (* 1977), österreichische bildende Künstlerin

Siehe auch:
 Mariagrüner Kirche, eine Wallfahrtskirche in Graz